Mladotice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Mladotice, Gemeinde im OkresePlzeň-sever
 Mladotice, Ortsteil von Drhovle, Okres Písek
 Mladotice, Ortsteil von Kraselov, Okres Strakonice
 Mladotice, Ortsteil von Ronov nad Doubravou, Okres Chrudim
 Mladotice, Ortsteil von Strážov, Okres Klatovy
 Mladotice, Ortsteil von Slavičín, Okres Zlín